Име Мајк Френкс може се односити на:

 Мајк Френкс (атлетичар, амерички атлетичар
 Мајк Френкс (певач, амерички џез певач и текстописац